Adelman ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Adelman (1930–2016), US-amerikanischer Fotograf und Buchautor
 Irma Adelman (1930–2017), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Jonathan R. Adelman (* 1948), US-amerikanischer Politologe und Autor, Hochschullehrer in Denver 
 Kenneth Adelman (* 1946), US-amerikanischer Publizist und Politiker
 Morris A. Adelman (1917–2014), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Rick Adelman (* 1946), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Roger Adelman († 2015), US-amerikanischer Jurist 
 Uri Adelman (1958–2004), israelischer Komponist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Adelmann
 Adleman
 Edelman